Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 1991 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
1991